DotNetNuke (DNN) — это система управления контентом сайта (, CMS), предназначенная для создания, внедрения и управления коммерческими или некоммерческими веб-сайтами и порталами. Она разработана для использования совместно с платформой Microsoft ASP.NET и распространяется как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, лицензированное в соответствие со стандартным соглашением BSD.

Заключение 
DotNetNuke является зарегистрированной торговой маркой. В настоящее время насчитывается более 800000 зарегистрированных пользователей и команд разработчиков.

Примечания

См. также 
 CMS

Ссылки 
 Официальный сайт проекта DotNetNuke
 Репозиторий проекта на CodePlex
 Русская версия сайта DotNetNuke
 Сообщество русскоязычных пользователей DotNetNuke

Свободные системы управления сайтами